Stelz steht für:

 Stelz (Kirchberg SG), eine Ortschaft der schweizerischen politischen Gemeinde Kirchberg SG

Stelz ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Stelz (* 1952), deutscher Offizier